Hebern ist

ein Familienname:
 Edward Hebern (1869–1952), US-amerikanischer Kryptologe

ein Ortsname:
 Hebern (Seeg), Ortsteil der Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern